Miesko peut faire référence à plusieurs rois ou duc de Pologne :

 Mieszko Ier de Pologne (v.935 – ), premier duc de Pologne ;
 Mieszko II de Pologne (990 - 1034), roi et duc de Pologne ;
  (1045 - 1065), duc de Cujavie (probable) (1058 - 1065) ;
 Mieszko Bolesławowic (v.1069 - 1089), prince de Cracovie (1086 - 1089) ;
 Mieszko Ier Jambes Mêlées (v.1138 – ), duc de Cracovie (1210 - 1211), duc de Silésie (1163 - 1178) et duc de Raciborz (1178 - 1211) ;
 Mieszko II l'Obèse (v.1220 - 18 ou ), duc d’Opole et de Racibórz (1230 - 1246) ;
 Mieszko III le Vieux (v.1126 - ), duc de Grande-Pologne et duc de Pologne (1173 - 1177) (1190 - 1191) (1198 - 1202).